Dowha steht für:

 Dowha (Berg), Berg der Waldkarpaten in der ukrainischen Oblast Iwano-Frankiwsk
 Dowha (Fluss), Nebenfluss des Luhan in der ukrainischen Oblast Luhansk